Lago Nahuel Huapi puede referirse:
 al lago Nahuel Huapi, en Neuquén y Río Negro, Argentina; o
 al Lago Nahuel Huapi (buque), buque de carga de la naviera argentina ELMA.